Internacional Obrera i Socialista (del seu nom en anglès Labour and Socialist International), organització socialista internacional històrica
 Moviment Socialista per la Integració (del seu nom en albanès Lëvizja Socialiste për Integrim), partit polític d'Albània
 Landing Ship Infantry, barca de desembarcament de tropes
 Large Scale Integration, generació de circuits integrats amb menys de deu mil elements
 LSI Corporation (de l'acrònim anterior), empresa estatunidenca dedicada al disseny de semiconductors